Staudengraben ist ein Gewässername:

 Staudengraben (Isar), rechter Zufluss vom Brünsteck der Isar vor Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Staudengraben (Schwarza), rechtes Seutental zur Schwarza vor Kaiserbrunn, Markt Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Staudengraben (Seebächle), rechter Zufluss des Seebächles (zur Sulm) vor Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Staudengraben (Weidenfeldgraben), rechter Zufluss des Weidenfeldgrabens (zur Schussen) vor der Kanzachmühle, Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Staudenbach